Eosentomidae — семейство бессяжковых скрыточелюстных членистоногих (Protura). Встречаются повсеместно.

Описание 
Мелкие бессяжковые скрыточелюстные членистоногие, длина тела 1—3 мм. Глаза, усики и крылья отсутствуют. Жвалы развиты (с несколькими зубцами), максиллярная железа с длинным узким протоком. Дыхальца на мезо- и метанотуме.

Систематика 
В настоящее время учёными описано около 350 видов, из которых около 300 принадлежат крупнейшему роду бессяжковых Eosentomon.

Подсемейство Isoentominae Yin, 1983
 
 
 
 

Подсемейство Eosentominae Berlese, 1909
 
 

Подсемейство Anisentominae Yin, 1983

Примечания

Литература 
 Nosek, J. (1973). The European Protura. Muséum d’Historie Naturelle, Genève, 345 pp.
 Nosek, J. (1978). Key and diagnoses of Proturan genera of the world. Annotationes Zoologicae et Botanicae, Bratislava, 122, 1-59.
 Szeptycki, Andrzej. (2007). Catalogue of the World Protura . — Acta Zoologica Cracoviensia, Ser. B — Invertebrata, vol. 50B, no. 1: 1-210.

Ссылки 
 Australian Faunal Directory: Eosentomidae . environment.gov.au
Tree of Life Web Project. 2002. Protura . tolweb.org

 
Семейства животных